Ндереба — кенийская фамилия. Известные носители:

 Ндереба, Анастасия — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Ндереба, Катрин (род. 1972) — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Ндереба, Самуэль — кенийский бегун на длинные дистанции.